BHF peut faire référence à :
  ;
  ;
 BHF-Bank.